Женский турнир по регби-7 на летних Олимпийских играх 2016 года проходил с 6 по 8 августа. В соревновании приняли участие 12 команд, разбитых на 3 группы. Соревнования проходили на стадионе Деодоро. Последний раз регби в программе Олимпийских Игр присутствовало в 1924 году, когда в Париже были проведены соревнования по классической разновидности регби.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Сравнение команд, занявших третье место

Плей-офф

Чаша

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Тарелка

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Кубок

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Регби-7 на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации регби
 Результаты соревнований (
 Результаты  на сайте Sports-reference.com